Гай Це́лий Кальд () — имя нескольких римских политиков:
 Гай Целий Кальд — консул 94 года до н. э.;
 Гай Целий Кальд — претор в промежутке между 70 и 60 годом до н. э., сын предыдущего;
 Гай Целий Кальд — квестор 50 года до н. э., племянник предыдущего.